Ибрагимовский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Ибрагимовский сельсовет (Чишминский район) — сельское поселение, Чишминский район Башкортостана.
 Ибрагимовский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Кувандыкский район Оренбургской области.